

Aziende 
Kneipp GmbH – azienda tedesca di prodotti biologici

Persone
Joseph Kneipp (* 1973) – giocatore di squash australiano
Otto Kneipp (1884-1965) – politico tedesco
Sebastian Kneipp (1821-1897) – prete bavarese

Medicina
Terapia Kneipp – terapia con l'acqua
Kneipp Worldwide – associazione legata alla terapia Kneipp

Altro
Kneipp-Haus edificio a Flensburg

Kneipp-Journal – giornale tedesco
 Kneipp Verlag – editore austriaco (Styria Media Group)

Pagine correlate 
Kneib
Kneip